Příjmení Zbranek či Zbránek nosí více různých osobností:

 Eliška Zbranková (* 1997) – česká herečka
 Filip Zbránek (* 1990) – český basketbalista
 Jan Zbranek (* 1986) – český horolezec, sportovní lezec, stavěč cest
 Lenka Zbranková (* 1973) – česká herečka

jiné
 Zbrankova stráň – přírodní památka v okrese Vsetín